87 může být:

 87 (číslo) – přirozené číslo
 87 – 87. rok našeho letopočtu
 87 př. n. l. – rok
 Messier 87 – eliptická galaxie
 STS-87 – let raketoplánu Columbia